Haruki Fukushima (Seto, Aichi, 8 de abril de 1993) é um futebolista profissional japonês que atua como goleiro.

Carreira 
Haruki Fukushima começou a carreira no Urawa Red Diamonds. 

Naturais de Seto
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds